Brian McKeever (ur. 18 czerwca 1979 w Calgary) – kanadyjski niewidomy biegacz narciarski i biathlonista. Dziesięciokrotny mistrz paraolimpijski w biegach narciarskich.

Medale igrzysk paraolimpijskich

2014 
  Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2014Biegi narciarskie – 1 km sprint – osoby niewidome
  Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2014Biegi narciarskie – 10 km – osoby niewidome
  Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2014Biegi narciarskie – 20 km – osoby niewidome

2010 
  Biegi narciarskie – 1 km sprint – osoby niewidome
  Biegi narciarskie – 10 km – osoby niewidome
  Biegi narciarskie – 20 km – osoby niewidome

2006 
  Biegi narciarskie – 5 km – osoby niewidome
  Biegi narciarskie – 10 km – osoby niewidome
  Biegi narciarskie – 20 km – osoby niewidome
  Biathlon – 7,5 km – osoby niewidome

2002 
  Biegi narciarskie – 5 km – osoby niewidome
  Biegi narciarskie – 10 km – osoby niewidome
  Biegi narciarskie – 20 km – osoby niewidome

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
McKeever nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy biathloniści
Kanadyjscy niepełnosprawni sportowcy
Medaliści Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2006
Medaliści Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2014
Niepełnosprawni biathloniści
Niepełnosprawni biegacze narciarscy
Sportowcy słabowidzący i niewidomi
Urodzeni w 1979